Ива́н Алекса́ндрович Вакарчу́к (; 6 марта 1947, село Братушаны, Единецкий район, Молдавская ССР, СССР — 4 апреля 2020, Львов, Украина) — украинский учёный-физик, ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко в 1990—2007 и в 2010—2013, министр образования и науки Украины (2007—2010). Герой Украины (2007).

Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической физики, член Совета по вопросам науки и научно-технической политики при Президенте Украины, член президиума Национального совета Конгресса украинской интеллигенции. Сторонник болонской системы образования и системы тестирования знаний абитуриентов вместо традиционных вступительных экзаменов.

Биография 
Родился 6 марта 1947 года в украинской семье в селе Братушаны (Старые Братушаны) Единецкого района Молдавской ССР.

Умер 4 апреля 2020 года во Львове, похоронен на Лычаковском кладбище.

Семья 
 Жена — Светлана Александровна (род. 2 июня 1947) — была преподавателем физики, доцент Львовской национальной академии ветеринарной медицины им. С. Гжицкого, увлекается живописью.
 Сын Святослав (род. 14 мая 1975) — музыкант, лидер рок-группы «Океан Эльзы».
 Внук Иван (род. 2021).
 Сын Олег (род. 18 июня 1980) — банковский работник.
 Внучка Мария (род. 2005).

Деятельность 
 1965—1970 — обучение на физическом факультете Львовского государственного университета им. И. Франко.
 1970 — вступил в КПСС.
 1970—1973 — обучение в аспирантуре Львовского отдела статистической теории конденсированного состояния Института теоретической физики АН УССР.
 1973—1978 — младший научный сотрудник Львовского отдела Института теоретической физики АН УССР.
 5 февраля 1974 — защитил кандидатскую диссертацию «Применение метода смещений и коллективных сменных к исследованию системы взаимодействующих бозе-частиц около абсолютного нуля» (Институт теоретической физики Академии наук УССР).
 1978—1980 — старший научный сотрудник Львовского отдела Института теоретической физики АН УССР.
 5 июня 1980 — защитил докторскую диссертацию «Микроскопическая теория конденсата Бозе-Эйнштейна» (Институт теоретической физики АН УССР).
 1980—1984 — руководил подотделом квантовой статистики во Львовском отделе статистической теории конденсированного состояния Института теоретической физики АН УССР. Парторг университета, член КПСС.
 1984 — профессор кафедры теоретической физики Львовского государственного университета им. И. Франко.
 1990 — избран депутатом Верховного Совета СССР, член Комитета ВС СССР по науке, входил в состав Межрегиональной депутатской группы.
 13 ноября 1990 — избран ректором Львовского государственного университета им. И.Франко (снова переизбранный на эту должность 2001 года).
 1991 — избран президентом Малой академии наук Львовщины.
 1996 — избран главой Рады ректоров Львовщины.
 С 1996 года —  и основатель исключительно англоязычных «Журнала физических исследований» (Львов) и журнала «Мир физики» (Лондон).
 С 2001 года — президент общественной организации «Украинское физическое общество».
 18 декабря 2007 — 11 марта 2010 — министр образования и науки Украины, пост министра был принят по квоте Нашей Украины — Народной самообороны.

Награды и звания 
 Герой Украины (с вручением Ордена Державы, 05.03.2007 — за выдающиеся личные заслуги в развитии отечественного образования и науки, многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, весомый вклад в утверждение независимого Украинского государства).
 Награждён Почётным знаком отличия президента Украины (1996) и орденом «За заслуги» II степени (16 февраля 2005).
 Награждён Грамотой Президиума АН УССР (1977, 1981).
 Награждён значком «Отличник народного образования УССР» (1983).
 Награждён Почётной грамотой Президента Украины (1996).
 Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2000).

Примечания

Ссылки 
 ЛІГА:Досье // Биография и фото Иван Вакарчук
 Вакарчук Іван Олександрович — БІОГРАФІЯ
 Вакарчук Іван Олександрович, доктор фізико-математичних наук — наукова біографія
 Довідка про профессора Вакарчука Івана Олександровича
 Основные даты жизни и деятельности И. Вакарчука

Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)
Министры образования и науки Украины
Выпускники Львовского университета
Преподаватели Львовского университета
Народные депутаты СССР от округов Украинской ССР
Ректоры Львовского университета
Участники Евромайдана
Святослав Вакарчук
Отличники народного образования Украинской ССР
Второе правительство Тимошенко